Dérapages est une bande dessinée de Derib publiée en 2010 par le Mouvement du nid. Elle vise à faire réfléchir sur les conséquences du clientélisme de la prostitution avec en question de fond les relations entre femmes et hommes.

Pendant l'enterrement de vie de garçon de Matthieu, ses amis décident de lui offrir une passe avec une personne prostituée. Seul Karim parmi ses amis s'oppose au "cadeau"...

Cette BD, utilisée par l'association Mouvement du Nid comme un outil pédagogique pour introduire auprès des lycéens une réflexion sur le clientélisme de la prostitution, le respect et l'égalité dans les relations entre femmes et hommes et sur le tourisme sexuel, complète la BD Pour toi Sandra. 
À la fin de l'histoire, plusieurs pages où les jeunes peuvent trouver des réponses à leurs questions liées à la prostitution et à l'égalité de genre.

Publications
 Dérapages, Mouvement du nid, 2010.

Notes et références

Album de bande dessinée sorti en 2010
Prostitution dans la bande dessinée
Bande dessinée suisse